Lent kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Lent, Ain, kommun, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Lent, Jura, Département du Jura,

Nederländerna 

 Lent (ort i Nederländerna), Gelderland, Gemeente Nijmegen, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar